Osoby o nazwisku Szablewski:
 Alojzy Szablewski – inżynier, działacz opozycji w okresie PRL, poseł na Sejm I. kadencji
 Kazimierz Szablewski –  historyk i dyplomata
 Łukasz Szablewski – polski siatkarz
 Stanisław Szablewski – kapitan Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej
Zobacz też:
 Szabelski
 Szablewo

Polskie nazwiska